Tamás Vásáry pianiste et chef d'orchestre suisse, né en 1933 à Debrecen 
 André Vásáry chanteur soprano hongrois né en 1982 à Debrecen
 István Vásáry Ministre hongrois né et décédé à Debrecen (1887-1955)